La Marche de Berne ou Berner Marsch est l'hymne non officiel du canton de Berne, en Suisse.

La pièce est normalement jouée en version instrumentale.

Histoire 
La plus ancienne documentation sur la mélodie de la marche de Berne provient du livre de musique de Samuel Joneli von Boltigen de 1791.

Dans ce manuscrit, la mélodie est nommée Marche de Soleure (Solothurner Marsch). La marche de Berne a été jouée comme marche militaire lors de la résistance des Bernois à l'invasion française de 1798, notamment lors de la bataille de Neuenegg, avant de devenir un symbole de la résistance à la République helvétique napoléonienne et de la restauration de l'ancien régime.

Dans les années 1880, la mélodie était candidate à un nouvel hymne national suisse.

Texte 
Le texte existe en Bärndütsch (dialecte bernois du suisse allemand) et en allemand standard.

Une traduction anglaise a été écrite également.

Voir aussi

Articles connexes 
 Hymne vaudois
 Notre Valais
 Cé qu'è lainô
 La Nouvelle Rauracienne
 Hymne neuchâtelois
 Cantique suisse

Liens externes 
 Marche de Berne en fichier RAM (RealPlayer)
 Marche de Berne en fichier WMA (MediaPlayer)

Hymne national ou régional suisse
Culture dans le canton de Berne